Sant'Eufemia har flere betydninger:

 Sant'Eufemia a Maiella, en by i Abruzzo, Italien
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, en by i Calabrien, Italien